Franz Hermann Troschel – zoologo tedesco
 Hans Troschel – artigiano tedesco
 Laura Troschel – attrice e cantante italiana